MYZ steht für:
 Monkey Bay Airport (IATA-Code), Flughafen von Monkey Bay, Malawi

myz steht für:
 klassische mandäische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der aramäischen Sprachen

Abkürzung